Тлатлаукитепек има више значења:

 Тлатлаукитепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тлатлаукитепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику